Импера́торский Царскосе́льский лице́й (с 1843 по 1917 годы — Алекса́ндровский лицей) — привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 года по 1843 год. В русской истории известно в первую очередь как школа, воспитавшая А. С. Пушкина и воспетая им.

Цели учебного заведения. Программа 
Лицей был основан по указу императора Александра I, подписанному . Он предназначался для обучения дворянских детей. По первоначальному плану в Лицее должны были воспитываться также и младшие братья Александра I — Николай и Михаил. Общее наступление реакции перед войной 1812 года, выразившееся, в частности, в падении М. М. Сперанского, привело к тому, что первоначальные планы были отброшены. Программа была разработана Сперанским и ориентирована в первую очередь на подготовку государственных просвещённых чиновников высших рангов. В лицей принимали детей 10—14 лет; приём осуществлялся каждые три года. Лицей был открыт 19 октября 1811 года. Этот день впоследствии отмечался выпускниками как «День лицея» — выпускники собирались в этот день на «лицейский обед». Первоначально лицей находился в ведении Министерства народного просвещения, в 1822 году подчинён военному ведомству.

Продолжительность обучения первоначально составляла 6 лет (два трёхгодичных курса, с 1836 года — 4 класса по полтора года). За это время изучали следующие дисциплины:

 нравственные (Закон Божий, этика, логика, правоведение, политическая экономия);
 словесные (российская, латинская, французская, немецкая словесность и языки, риторика);
 исторические (российская и всеобщая история, физическая география);
 физические и математические (математика, начала физики и космографии, математическая география, статистика);
 изящные искусства и гимнастические упражнения (чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание).

Учебный план лицея неоднократно изменялся, сохраняя при этом гуманитарно-юридическую направленность. Лицейское образование приравнивалось к университетскому, выпускники получали гражданские чины 14-го — 9-го классов. Для желавших поступить на военную службу проводилось дополнительное военное обучение, в этом случае выпускники получали права окончивших Пажеский корпус. В 1814—1829 годах при лицее действовал Благородный пансион.

Отличительной чертой Царскосельского лицея был запрет телесных наказаний воспитанников, закреплённый в лицейском уставе.

Лицей в Царском Селе

Здание 

Учебное заведение было размещено в здании флигеля Екатерининского дворца. Флигель был построен в 1790-х годах архитектором Ильёй Нееловым (или Джакомо Кваренги) для великих княжон, дочерей императора Павла I. В 1811 году здание было значительно перестроено архитектором В. П. Стасовым и приспособлено под нужды учебного заведения. Состоит из четырёх этажей. У каждого лицеиста была своя комната — «келья», как называл её А. С. Пушкин. В комнате — железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания.

Лицейские директора и педагоги 
Первым директором Лицея стал В. Ф. Малиновский (1811—1814). После его смерти директором был назначен Ф. М. Гауеншилд, бывший в лицее профессором немецкого языка и словесности (1814—1816). Следующим директором назначили Е. А. Энгельгардта (1816—1823). Затем директором был Ф. Г. Гольтгоер (1824—1840). При следующем директоре Д. Б. Броневском (1840—1853) лицей был переведён из Царского Села в Санкт-Петербург.

Среди первых профессоров и преподавателей Лицея были:
 А. П. Куницын, 1782—1840 (нравственные и политические науки);
 Н. Ф. Кошанский, 1781—1831 (эстетика, российская и латинская словесность);
 Я. И. Карцов, 1785—1836 (физические и математические науки);
 Л.-В. Теппер де Фергюсон, 1768 — после 1824 (музыка и хоровое пение)
 А. И. Галич, 1783—1848 (русская словесность);
 Ф. Б. Эльснер, 1771—1832 (военные науки);
 Д. И. де Будри, 1756—1821 (французская словесность);
 С. Г. Чириков, 1776—1853 (изящные искусства).

Первые воспитанники 

В 1811 году первыми воспитанниками Лицея стали:
 Бакунин, Александр Павлович (1797—1862)
 Броглио, Сильверий Францевич (1799—1829)
 Вольховский, Владимир Дмитриевич (1798—1841)
 Горчаков, Александр Михайлович (1798—1883)
 Гревениц, Павел Фёдорович (1798—1847)
 Гурьев, Константин Васильевич (1800—1833), исключён из Лицея в 1813 году
 Данзас, Константин Карлович (1801—1870)
 Дельвиг, Антон Антонович (1798—1831)
 Есаков, Семён Семёнович (1798—1831)
 Илличевский, Алексей Демьянович (1798—1837)
 Комовский, Сергей Дмитриевич (1798—1880)
 Корнилов, Александр Алексеевич (1801—1856)
 Корсаков, Николай Александрович (1800—1820)
 Корф, Модест Андреевич (1800—1876)
 Костенский, Константин Дмитриевич (1797—1830)
 Кюхельбекер, Вильгельм Карлович (1797—1846)
 Ломоносов, Сергей Григорьевич (1799—1857)
 Малиновский, Иван Васильевич (1796—1873)
 Мартынов, Аркадий Иванович (1801—1850)
 Маслов, Дмитрий Николаевич (1799—1856)
 Матюшкин, Фёдор Фёдорович (1799—1872)
 Мясоедов, Павел Николаевич (1799—1868)
 Пушкин, Александр Сергеевич (1799—1837)
 Пущин, Иван Иванович (1798—1859)
 Ржевский, Николай Григорьевич (1800—1817)
 Саврасов, Пётр Фёдорович (1799—1830)
 Стевен, Фёдор Христианович (1797—1851)
 Тырков, Александр Дмитриевич (1799—1843)
 Юдин, Павел Михайлович (1798—1852)
 Яковлев, Михаил Лукьянович (1798—1868)
Из этих 30 человек 18 были православными, остальные — лютеранами или католиками. Другие известные выпускники:
 Ахшарумов, Владимир Дмитриевич (1824—1911) — русский поэт.
 Замятнин, Дмитрий Николаевич (1805—1881) — министр юстиции России (1862—1867)
 Кайданов, Николай Иванович (ум. 1894) — начальник архива департамента таможенных сборов, известный архивист.
 Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович (1826—1889) — писатель

Переезд в Петербург 

6 сентября 1843 года учебное заведение было переведено в Санкт-Петербург в здание Александринского сиротского дома по адресу Каменноостровский проспект, дом 21. По указанию императора Николая I после переезда лицей стал именоваться Императорским Александровским.

Здание Александровского лицея несколько раз перестраивалось. К 50-летию учебного заведения (1861) к главному зданию со стороны сада пристроили двухэтажный корпус. В 1878 году по проекту Р. Я. Оссолануса над зданием надстроили четвёртый этаж. В 1881 году в новом флигеле по Большой Монетной улице разместился подготовительный класс. В 1902—1905 годах со стороны Лицейской улицы был построен угловой четырёхэтажный флигель для воспитателей, главное здание было расширено, к нему были пристроены крылья.
  

С 1843 по 1917 г. здесь жили лица высочайшего двора. Среди них — первый попечитель Лицея принц Петр Георгиевич Ольденбургский; фрейлина графиня Екатерина Фёдоровна Тизенгаузен, внучка М. И. Кутузова; фрейлина Александра Васильевна Жуковская, дочь знаменитого поэта В. А. Жуковского; фрейлина М. Э. Мещерская, великий князь Николай Николаевич (старший), сын Николая I, женатый на принцессе Александре Петровне Ольденбургской.

Пушкинский музей 

Несмотря на то, что учебное заведение теперь находилось в Петербурге, традиции Царскосельского лицея и особенно память о Пушкине и других первых воспитанниках бережно сохранялась студентами последующих курсов и передавалась из поколения в поколение. Памятные лицейские дни, такие как 19 октября — день открытия Лицея, и дни рождения и смерти Пушкина, обязательно отмечались.  1889 года перед главным входом был установлен бронзовый бюст Александра I работы П. П. Забелло, а в саду — гипсовый памятник А. С. Пушкину, в 1899 году заменённый двухметровым бронзовым бюстом работы И. Н. Шредера (бюст работы Шредера в настоящее время выставлен перед Пушкинским Домом).
В 1900 году в Царском Селе был открыт бронзовый памятник А. С. Пушкину-лицеисту в Лицейском саду.

Закрытие 
29 мая 1918 года постановлением Совета Народных Комиссаров лицей был закрыт. Освободившееся здание занял Пролетарский политехникум.

Библиотека Царскосельского лицея в советское время была передана в созданный в 1920 году Уральский государственный университет и в дальнейшем разделена между выделенными из него институтами.

В 1949 году Кустов переулок, проходящий вдоль лицея, назвали Лицейским. Открытие музея-лицея в городе Пушкине состоялось в 1974 году.

См. также 
 «Юность поэта» — кинофильм, снятый в СССР к 100-летию смерти поэта в 1937 г. Золотая медаль на конкурсе кинофильмов на Всемирной выставке в Париже в 1937 году.
 «18-14» — фильм режиссёра Андреса Пуустусмаа по сценарию Дмитрия Миропольского, повествующий о годах учёбы А. С. Пушкина в Лицее.
 :Категория:Лицеи Российской империи
 Благородный пансион Московского университета
 Благородный пансион Санкт-Петербургского университета

Примечания

Источники

Литература 
 Кобеко Д. Ф. Императорский царскосельский лицей. Наставники и питомцы 1811—1843. — : Типография В. Ф. Киршбаума, 1911. — 554 с.
 Грот К. Я. Пушкинский лицей (1811—1817) : бумаги I-го курса, собранные академиком Я. К. Гротом. — СПБ, 1911.
 Гастфрейнд Н.Товарищи Пушкина по Императорскому Царскосельскому лицею. Материалы для словаря лицеистов 1-го курса 1811—1817 гг. Тт. I—III. — СПб., 1912—1913.
 
 Руденские М. П.и С. Д. Они учились с Пушкиным. — Л., Лениздат, 1976.
 Руденские М. П.и С. Д. Наставникам… за благо воздадим. — Л., Лениздат, 1986.
 Руденская М. П., Руденская С. Д. В садах Лицея. — 1989. — 190 с. — ISBN 5-289-00820-9 — Тираж: 25000 экз.
 Руденская С. Д. Царскосельский — Александровский лицей. 1811—1917. — 1999 г. — 512 с. — ISBN 5-289-01891-3 — Тираж: 7000 экз.
 И в просвещении стать с веком наравне… Сборник научных трудов Всероссийского музея А. С. Пушкина. — СПб., 1992.
 Эйдельман Н. Я. Твой 18-й век; Прекрасен наш союз… : О пушкин. выпуске Царскосел. лицея. — М. : Мысль, 1991. — 397 с. — ISBN 5-244-00660-6
 Равкин З. И. Педагогика Царскосельского Лицея пушкинской поры: 1811—1817 : историко-педагогический очерк. — Москва : МПСИ : Флинта, 1999. — 152 с.
 Павлова С. В. Императорский Александровский (бывший Царскосельский) Лицей. — Паритет, 2002. — 256 с. — ISBN 5-93437-123-1 — Тираж: 5000 экз.
 Некрасов С. М. Лицейская лира. Лицей в творчестве его воспитанников. — М.: Вита Нова, 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-93898-151-5 — Тираж: 1200 экз. Есть аудиокнига в авторском исполнении.
 Некрасов С. М. «Куда бы нас ни бросила судьбина…». Выпускники Императорского Александровского Лицея в эмиграции. — М.: Русское Зарубежье, Русский путь, 2007. — 200 с. — ISBN 978-5-98854-004-5, 978-5-85887-266-5 — Тираж: 2000 экз.

Ссылки 

 Грот К. Я. Пушкинский Лицей (1811—1817)
 Селезнев И. Я. Исторический очерк Императорского, бывшего Царскосельского, ныне Александровского лицея. — 1861.
 
 

 
Образование в Российской империи
Царское Село (музей-заповедник)
Учебные заведения, основанные в 1811 году
Архитектура классицизма